George Elphinstone, I visconte Keith – ammiraglio britannico
 George Elphinstone Dalrymple – esploratore, funzionario e politico australiano
 William George Keith Elphinstone – generale britannico